Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2009 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 16 по 22 февраля.

Первым сеянным в одиночном разряде был серб Новак Джокович (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой Тур ATP 2009
 Мировой Тур ATP 250

 Open GDF Suez de Marseille 2009

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Теннис
Февраль 2009 года
2009